De Wereldbeker schaatsen 2012/2013 - 500 meter vrouwen ging van start op 16 november 2012 in Heerenveen en eindigde daar op 10 maart 2013.

Titelverdedigster was de Chinese Yu Jing die het vorige seizoen haar concurrentes Lee Sang-hwa en Jenny Wolf voor bleef. Dit seizoen won Lee Sang-hwa negen van de twaalf races en veroverde de wereldbeker ruim voor Wolf	(één zege) en Wang Beixing (twee zeges).

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Heerenveen (1)

Eerste race

Tweede race

Nagano

Eerste race

Tweede race

Harbin

Eerste race

Tweede race

Calgary

Eerste race

Tweede race

Erfurt

Eerste race

Tweede race

Heerenveen (2)

Eerste race

Tweede race

Vrouwen 0500 meter
2012/2013